Змагання з фехтування на літніх Олімпійських іграх 2008 в Пекіні проходили з 9 до 17 серпня в Olympic Green Convention Center.

Медалі

Загальний залік

Чоловіки

Жінки

Змагання 
Було розіграно 10 комплектів нагород:
 Індивідуальна шпага, чоловіки
 Індивідуальна шпага, жінки
 Індивідуальна рапіра, чоловіки
 Індивідуальна рапіра (жінки)
 Індивідуальна шабля (чоловіки)
 Індивідуальна шабля (жінки)
 Командна шпага (чоловіки)
 Командна рапіра (жінки)
 Командна шабля (чоловіки)
 Командна шабля (жінки)

Формат змагань 
Змагання у всіх дисциплінах складались із поєдинків на вибування.
По двоє учасників (команд) у кожній дисципліні, які програли свої півфінали, змагались за бронзові нагороди.

Кваліфікація

Країни-учасниці

Посилання 
 Qualifications for the 2008 OG before the NOCs confirmation
 Federation Internationale D'Escrime
 Competition Information on the Official Website of the Beijing 2008 Summer Olympics

Змагання на літніх Олімпійських іграх 2008
2008

2008 у фехтуванні
Змагання з фехтування в Китаї